Schloss Friedrichstein kan syfta på:
 Schloss Friedrichstein (Bad Wildungen)
 Schloss Friedrichstein (Ostpreussen)